Tomaszew – osiedle Białołęki w Warszawie

7 miejscowości w Polsce:
 Tomaszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Tomaszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Tomaszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Tomaszew – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Tomaszew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Tomaszew – część wsi Główiew w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Tomaszew – część wsi Korzkwy w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

Zobacz też: Tomasze, Tomaszewo, Tomaszki, Tomaszkowice, Tomaszkowo, Tomaszków, Tomaszowice, Tomaszowo, Tomaszów, Tomaszówek, Tomaszówka